Лаврентий Блюментрост: Блюментрост, Лаврентий Алферьевич (1619—1705) — государственный деятель, ведущий специалист по медицине допетровского времени, реформатор и организатор Аптекарского приказа.
 Блюментрост, Лаврентий Лаврентьевич (1692—1755) — лейб-медик Петра I, первый президент Академии наук и художеств (1725—1733).